Holzkirchen kan syfta på:

 Holzkirchen, Unterfranken – kommui Landkreis Würzburg i Unterfranken i Bayern i Tyskland
 Holzkirchen, Oberbayern – köping i Oberbayern i Bayern i Tyskland